Division III i fotboll 1968 var 1969 års säsong av Division III. Serien bestod av tretton serier. De nio göta- och svealändska serierna bestod av tolv lag vars seriesegrare uppflyttades till division II 1970 medan de tre sämst placerade lagen nedlfyttades till division IV till nästkommande säsong. De fyra norrländska serierna bestod av tio lag (tolv i S Norrland nedre, de fyra seriesegrarna kvalspelade om tre platser i division II 1970 medan de två sämst placerade lagen i 10-lagsserierna och de tre sämst placerade lagen i S Norrland nedre nedflyttades till division IV.

Serier

Norra Norrland övre

Norra Norrland nedre

Södra Norrland övre

Södra Norrland nedre

Norra Svealand

Östra Svealand

Västra Svealand

Nordöstra Götaland

Nordvästra Götaland

Mellersta Götaland

Sydvästra Götaland

Sydöstra Götaland

Skåne

Kval till division II

Essviks AIF, Lycksele IF och IFK Östersund uppflyttas till division II 1970.

Källor 
Tabeller säsongen 1969

Fotboll i Sverige 1969
1969
Fotbollssäsongen 1969